Šibice su gradsko naselje u sastavu grada Zaprešića. Površina naselja iznosi 2,77 km2. Prema popisu iz 2001. imaju 777 stanovnika.

Stanovništvo 

Zaprešić
Naselja u Zagrebačkoj županiji